В список заносятся действующие главы государств и главы правительств.

Европа

Азия

Африка

Америка

Австралия и Океания

См. также 
 Список глав государств по годам
 Список правящих монархов

Примечания

Ссылки 
 Даты жизни и правлений Даты жизни и года правления государственных деятелей разных стран мира, герцогств, графств и др., а также предстоятелей некоторых церквей
 Rulers Сайт со списками глав государств и глав правительств всех стран и территорий, начиная с 1700 г.
 Archontology Сайт с подробнейшей информацией по политическим персоналиям
 World statesmen.org Списки глав государств и правительств всех стран со времени их образования

Списки глав государств
Текущие списки
Политики XXI века